Bovo bezeichnet:

 Bovo (Schiffstyp), Segelschiff für die Küstenschifffahrt Siziliens

Bovo ist der Name folgender Personen:

 Bovo I. († 890), Abt von Corvey (879/80–890)
 Bovo II. († 916), Abt von Corvey (900–916)
 Bovo III. († 948), Abt von Corvey (942–948)

Bovo ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Bovo (* 1969), italienischer Wasserballspieler
 Andrea Bovo (* 1986), italienischer Fußballspieler
 Brunella Bovo (1932–2017), italienische Schauspielerin
 Cesare Bovo (* 1983), italienischer Fußballspieler